Некра́сов () — російське прізвище. В його основі лежить давньоруське нецерковне чоловіче власне ім'я Некрас — «некрасивий». Таке ім'я давали через забобони — щоб обманути «нечисту силу», щоб дитина насправді була гарною. Від імені Некрас утворилося по батькові — Некрасов (), а надалі — прізвище.

А 
 Некрасов Андрій Львович (нар. 1958) — російський кінорежисер.
 Некрасов Андрій Сергійович (1907–1987) — російський письменник, автор «Пригод капітана Врунгеля».

Б 
 Некрасов Борис Володимирович (1899–1980) — російський хімік, член-кореспондент АН СРСР (1946).
 Некрасов Борис Володимирович (1920–1978) — російський письменник.

В 
 Некрасов Віктор Платонович (1911–1987) — російський письменник.
 Некрасов Віталій Васильович (* 1936) — майстер спорту СРСР з фехтування, заслужений тренер УРСР
 Некрасов Всеволод Миколайович (нар. 1934) — російський поет.
 Некрасов Володимир Олександрович (нар. 1958) — російський прозаїк, художник-авангардист.
 Нєкрасов Валерій Олександрович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011).

Є 
 Некрасов Євген Миколайович (1902 — ?) — російський кінорежисер.

І 
 Некрасов Іван Степанович (1871-1945) - фахівець у галузі двигунобудування, кандидат технічних наук , професор.
 Некрасов Іван Якович (нар. 1929) — російський учений у галузі мінералогії та геохімії, член-кореспондент АН СРСР (1990).
 Некрасов Ігнатій Федорович (близько 1660–1737) — донський козак, сподвижник Булавіна.

З 
 Некрасов Зот Ілліч (1908–1990) — радянський учений у галузі доменного виробництва, академік АН УРСР (1961).

М 
 Некрасов Микола Віссаріонович (1879–1940) — російський інженер-технолог, один із лідерів лівих кадетів.
 Некрасов Микола Миколайович (1932) — російський диригент, народний артист СРСР (1988).
 Некрасов Микола Миколайович (1906–1984) — російський економіст, академік АН СРСР (1968).
 Некрасов Микола Олексійович (1821–1878) — російський поет.
 Некрасов Михайло Макарович (1906–1983) — радянський вчений в галузі фізики і техніки діелектриків та напівпровідників.

О 
 Некрасов Олександр Іванович (1883–1957) — російський фізик, академік АН СРСР (1946).
 Некрасов Олександр Іванович (нар. 1946) — український композитор.
 Некрасов Олексій Іванович (1885–1950) — російський мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства, професор.
 Некрасов Сергій Федорович (1886–1958) — інженер по будівництву залізничних ліній.

С 
 Некрасов Сергій Володимирович (нар. 1946) — російський футболіст.

Ю 
 Некрасов Юрій Семенович (1941–2001) — український кінорежисер («Сто тисяч», «По-модньому»).

Некрасова 
 Некрасова Ірина (нар. 1988) — казахська важкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Некрасова Елла Георгіївна (1926—2008) — радянська кіноактриса. Заслужена артистка РРФСР (1989).
 Некрасова Неллі Олександрівна (нар. 1940) — радянський, український редактор.

Примітки

Посилання 
 Всеросійське генеалогічне дерево

Російські прізвища